Лейб-гвардии гусарский полк:

Российская империя 
 Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк
 Лейб-гвардии Гусарский Гродненский полк

Примечания